Анет О’Тул (; рођена 1. априла 1952. године у Хјустону у Тексасу, САД), је америчка плесачица и глумица.

О’Тул је почела да глуми већ у раним годинама свог живота, гостујући у емисијама као што су: My Three Sons (1960), The Virginian (1962), Gunsmoke (1965) и The Partridge Family (1970).

1983. године добила је улогу Лане Ленг у филму Супермен 3 из 1983. године. Игра улогу мајке Кларка Кента, Марту Кент, у америчкој серији Смолвил.

Филмографија 

|-
| 2003—2006. || Смолвил || -{Smallville}- || Марта Кент ||
|-
| 2000. || || -{Here On Earth}- || ||
|-
| 1998. || || -{Final Justice}- || ||
|-
| 1997. || || -{Final Descent}- || ||
|-
| 1997. || || -{Keeping The Promise}- || ||
|-
| 1996. || || -{The Man Next Door}- || ||
|-
| 1995. || || -{Dead By Sunset}- || ||
|-
| 1995. || || -{My Brother's Keeper}- || ||
|-
| 1995. || || -{The Christmas Box}- || ||
|-
| 1994. || || -{Imaginary Crimes}- || ||
|-
| 1993. || || -{A Mother's Revenge}- || ||
|-
| 1993. || || -{Desperate Justice}- || ||
|-
| 1993. || || -{Kiss Of A Killer}- || ||
|-
| 1993. || || -{Love Matters}- || ||
|-
| 1992. || || -{Jewels}- || ||
|-
| 1991. || || -{White Lie}- || ||
|-
| 1990. || || -{A Girl Of The Limberlost}- || ||
|-
| 1990. || || -{It}- || ||
|-
| 1990. || || -{Love At Large}- || ||
|-
| 1990. || || -{The Dreamer Of Oz}- || ||
|-
| 1989. || || -{Guts & Glory}- || ||
|-
| 1989. || || -{Guts & Glory: Rise And Fall Of Oliver...}- || ||
|-
| 1987. || || -{Broken Vows}- || ||
|-
| 1987. || || -{Cross My Heart}- || ||
|-
| 1986. || || -{Strong Medicine}- || ||
|-
| 1985. || || -{Bridge To Terabithia}- || ||
|-
| 1985. || Копакабана || -{Copacabana}- || ||
|-
| 1983. || Супермен 3 || -{Superman III}- || Лана Ленг ||
|-
| 1982. || || -{48 Hrs.}- || ||
|-
| 1982. || Људи мачке || -{Cat People}- || ||
|-
| 1981. || || -{Stand By Your Man}- || ||
|-
| 1980. || || -{Foolin' Around}- || ||
|-
| 1979. || || -{Love For Rent}- || ||
|-
| 1978. || || -{King Of The Gypsies}- || ||
|-
| 1977. || || -{One On One}- || ||
|-
| 1977. || || -{The War Between The Tates}- || ||
|-
| 1975. || || -{Smile}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Људи из Хјустона
Америчке глумице